

Nom commun 
 En poésie française, un rondelet désignait un rondeau ou un rondel. En poésie de langue anglaise, le mot désigne également un poème à forme fixe.

Patronyme 
 Guillaume Rondelet (1507–1566) est un médecin et naturaliste français.
 Jean-Baptiste Rondelet (1743–1829) est un architecte français, appelé fréquemment Jean Rondelet.

Odonyme 
 La rue Rondelet, dans le  de Paris, rappelle la mémoire de Jean Rondelet.
Homonymie